Sörasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörasjön (Korsberga socken, Småland, 634851-146054), sjö i Vetlanda kommun,  (7,42 ha)
Sörasjön (Korsberga socken, Småland, 635376-145777), sjö i Vetlanda kommun,  (76,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn